Перемещение:
 Перемещение (кинематика)
 Перемещение (логистика)
 Перемещение (физика)

См. также